Прва лига Словеније у фудбалу 2009/10. је 19. сезона најзначајнијег фудбалског такмичења у Словенији. Сезона је почела 18. јула 2009, а завршила 15. маја 2010. године. Титулу је бранио прошлогодишњи првак екипа Марибора.

Систем такмичења 
Прва лига има 10 клубова. Систем такмичења је четвороструки лига систем односно свако са сваким игра 4 утакмице (2 код куће и две у гостима). Првак учествује у Лиги шампиона 2010/11, другопласирани и освајач купа учествују у другом колу квалификација за УЕФА Лига Европе 2010/11. Први следећи клуб игра у првом колу квалификација истог такмичења. Последњи клуб на крају сезоне прелази у нижи ниво, Другу словеначку фудбалску лигу, а замењује га првопласирани друголигаш. Предзадњи клуб из Прве лиге бори се за статус прволигаша са другопласираним клубом из Друге лиге.

Клубови 
На крају прошле сезоне у Другу лигу је испала екипа Приморја из Ајдовшчине, а њено место је заузела Олимпија из Љубљане првак Друге лиге. Драва из Птуја и ове сезоне, други пут узастопно, је успешно избегао испадање у Другу лифу, победивши у доигравању вицешампиона Друге лиге Алуминиј из Словењ Градеца.

Резултати 

Сваки клуб је одиграо 36 утакмица.Први део сезоне, прва два круга.

Други део сезоне, трећи и четврти круг.

|}

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца

Доигравање за опстанак у Првој лиги 

После завршетка првенства деветопласирана екипа из Прве лиге играла је са другопласираном екипом Друге лиге за место у Првој лиги у сезони 2010/11. Победник из две утакмице се пласирао у Прву лигу, а поражени остао у Другој лиги Словеније.

Резултати доигравања 
Прва утакмица је одиграна 23. маја, а реванш 30. јуна.

У Прву лигу Словеније 2010/11. пласирала се екипа Триглав из Крања.

Прва лига Словеније у фудбалу
Спорт у 2009.
Спорт у 2010.